Corona es el nombre de una marca de cerveza mexicana fundada en 1926 muy popular en todo el mundo, elaborada por el Grupo Modelo, que a su vez forma parte de la multinacional belga AB Inbev. Es una bebida del tipo pilsener que comenzó a elaborarse en el año de 1925, en la planta de la Cervecería Modelo. Fue creada por el español Braulio Iriarte Goyeneche. Corona Extra es uno de sus primeros patrocinios con equipos deportivos y eventos importantes.

Historia 
En el año 1926, la fábrica inició la producción de Corona en su presentación de "cuartos" de botella y desistió del proyecto de envasar esta cerveza en botella oscura para favorecer la conservación de sus aceites esenciales del lúpulo, ya que al público le agradaba más su envase transparente. La botella de Corona es en la actualidad fácilmente reconocible por su logo y estampado, el indicando el nombre de la marca y su leyenda "la cerveza más fina". 

En 1935, esta compañía comienza a crear por primera vez sus anuncios comerciales, al mismo tiempo que la modernización de carreteras en México.
En 1950, se inicia la llamada "Caravana Corona”, fue el primer promocional de la empresa; a la par de la modernización del país.
Cinco años después, en 1955 surge el nombre Corona Extra, uno de sus primeros patrocinios con equipos deportivos y eventos importantes.
En 1964, la cerveza Corona Extra presenta al público la cerveza para hogares, también conocida como la “cerveza social”.

1985 - 1989
En el año 1985, Corona México compra todos los derechos de marca a la Cerveza Corona en Puerto Rico, la cual había quedado en bancarrota y cerrado. Esta venta le abrió los derechos a la cerveza Corona de México para poder vender sus productos en los Estados Unidos, siendo la Cerveza Corona de Puerto Rico la primera cerveza de esta marca en los Estados Unidos.
 
En 1989, comienza la producción de su variante light en los Estados Unidos.

Siglo XXI
En el año 2010, la compañía tiene presencia en 170 países del mundo, y en 2012 la compañía belgo-brasileña InBev adquiere el 49% del paquete accionario de Grupo Modelo.

Presencia en el mundo   
La cerveza Corona es una marca mundialmente conocida, distribuida a lo largo de más de 159 países en los cinco continentes. Se ha constituido como la cerveza más vendida en México y a su vez es la primera cerveza de importación en los Estados Unidos.

Desde la aparición en las películas de Fast & Furious, su popularidad aumentó y creció consecutivamente ya que es la cerveza preferida del protagonista, Dominic Toretto.

Entre los países donde se puede consumir se encuentran los siguientes:

 Albania
 Alemania
 Andorra
 Antillas; Antillas Neerlandesas 
 Argelia
 Argentina
 Armenia
 Aruba
 Australia
 Austria
 Azerbaiyán
 Bahamas
 Baréin
 Bangladés
 Barbados
 Bielorrusia 
 Bélgica
 Belice
 Benín
 Bermuda
 Bolivia
 Bosnia y Herzegovina
 Brasil

 Bulgaria
 Burkina Faso
 Canadá
 Chile
 Colombia

 Costa Rica
 Ecuador
 Egipto
 El Salvador
 España (Fue vendida hasta 2016 como Coronita, ahora sigue vendiéndose al igual que en el resto del mercado, como Corona) 
 Estados Unidos
 Eslovenia
 Grecia
 Guatemala
 Países Bajos
 Honduras
 Italia
 Irlanda
 Japón
 Liechtenstein
 Luxemburgo
 Nicaragua
 Nueva Zelanda
 Paraguay
 Panamá
 Perú
 Polonia
 Puerto Rico
 Reino Unido
 República Dominicana
 Rusia
 Sudáfrica
 Suecia (A través de la cadena Systembolaget) 
 Suiza
 Tuvalu
 Ucrania
 Uruguay
 Venezuela
 Uzbekistán
 China continental
 México

Referencias

Enlaces externos 

  Página oficial de Corona Extra (sólo para mayores de 18 años)
  La historia de Cerveza Corona Extra
  Página oficial de Corona Extra en Colombia
  Página oficial de Cerveza Corona México

Marcas de Grupo Modelo
Cervezas de México